Оксид ниобия(IV) — неорганическое соединение, окисел металла ниобия с формулой NbO, 
чёрные кристаллы, 
не растворимые в воде.

Получение 
 Восстановление оксида ниобия(V) водородом:

 Спекание смеси ниобия и оксида ниобия(V):

Физические свойства 
Оксид ниобия(IV) образует чёрные кристаллы 
тетрагональной сингонии, 
пространственная группа I 4/a, 
параметры ячейки a = 1,3690 нм, c = 0,59871 нм, Z = 32.

При 797°С происходит фазовый переход в
тетрагональную сингонию, 
пространственная группа I , 
параметры ячейки a = 0,9693 нм, c = 0,5985 нм, Z = 16.

Не растворяется в воде.

Химические свойства 
 Окисляется при нагревании на воздухе:

 Восстанавливается водородом:

 Реагирует с хлором:

Литература 
 
 
 
 

ниобия